Чу́ркін () — російське прізвище.

Відомі носії 

 Чуркін Віталій Іванович (1952—2017) — російський дипломат
 Чуркін Григорій Єремійович (1831—1900) — крюківський купець І гільдії, меценат
 Чуркін Іван Кузьмич (1927—?) — український радянський діяч, новатор виробництва, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань
 Чуркін Павло Ігорович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем